Юзефово:

Белоруссия 
 Юзефово — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Юзефово — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Юзефово — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Юзефово — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Юзефово — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Юзефово — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Юзефово — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Польша 
полный список см в Józefowo
 Юзефово — село в Подляском воеводстве Польши.
 Юзефово — деревня в гмине Любич Торуньского повята Куявско-Поморского воеводства.